Анди Шлек () е люксембургски професионален колоездач. Обявен е за победител в колоездачната обиколка на Франция за 2010 г. след като Алберто Контадор е дисквалифициран. Състезава се за отбора на RadioShack-Nissan-Trek заедно с по-големия си брат Франк Шлек.

Биография 
Анди Шлек е роден в Люксембург в семейството на Габи и Джони Шлек, като той е най-малкият им син. По-големият му брат Франк Шлек също е професионален колоездач, който също се състезава за отбора на RadioShack-Nissan-Trek, а най-големият от тримата Стив е политик. Анди е трето поколение колоездач след баща си Джони и дядо си Густав.

Кариера

Отбори 
 от 2012: RadioShack-Nissan-Trek
 2011: Leopard Trek
 2008: Team Saxo Bank
 2005: CSC
 2004: Роубайкс

Значими успехи

Външни препратки 
 Официален сайт 
 RadioShack-Nissan-Trek official site
 Анди Шлек в Twitter

Люксембургски колоездачи
Спортисти на летните олимпийски игри 2008